Borup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

* Borup Sogn (Køge Kommune)
 Borup Sogn (Randers Kommune)